LNER steht für:
 Liquid Neutral Earthing Resistor (dt. Neutralleiter-Erdungswiderstand vom Flüssigkeitstyp)
 London and North Eastern Railway, von 1923 bis 1948 existierende britische Eisenbahngesellschaft
 London North Eastern Railway, seit 2018 bestehende britische Eisenbahngesellschaft
 Lower New England Region
 Lower New England Ecoregion

Lner